Делянкир — село в Якутии. Входит в состав Оймяконского улуса.

Расположено на правом берегу долины реки Неры в 174 км к востоку от улусного центра посёлка Усть-Нера. Расстояние до посёлка Артык составляет 44 км. По данным местной администрации в селе проживает 2 человека, один из которых метеонаблюдатель.

Климат 
Климат резко континентальный. Зимы очень холодные. Это одно из самых холодных мест на планете Земля. Занимает символическое место в списке самых холодных мест Северного полушария.

Самая низкая температура в Делянкире была зарегистрирована в январе 1973 года: −65 градусов. В ночь с 8 на 9 декабря 2021 года была зафиксирована температура -61,1 °С.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Оймяконского улуса